«Дети Божии» — библейский термин из входящей в Новый Завет книги «1-е послание Иоанна» ().

 «Дети Божии» («божьи дети», «хариджаны») — получивший широкое хождение эвфемизм, предложенный Махатмой Ганди (1869—1948) для названия каст неприкасаемых в Индии (см. Варны#Неприкасаемые).
 «Дети Божии» (1968—1978) — деструктивно-культовая секта в Хантингтон-Бич, штат Калифорния, США.

См. также 
 Дети Бога
 Сын Божий
 Сыны Божии — второстепенные персонажи книги Бытия.